Кароліна Брауншвейзька (англ. Caroline of Brunswick) (17 травня 1768 — 7 серпня 1821) — королева Великої Британії.
 Гертруда Брауншвейзька (нар. 1060 — пом. 9 грудня 1117) — маркграфиня з графства Мейсен, походить з династії Брауншвейгів.